Le château de la Verrerie est un château d'époque Renaissance situé à Oizon dans le Cher.
 Le château de la Verrerie est un bâtiment édifié en 1787 pour abriter la cristallerie du Creusot (Saône-et-Loire), racheté en 1837 par la famille Schneider qui en fit sa résidence.

Verrerie